Franz Magnis ist der Name folgender Personen:

* Franz von Magnis (1598–1652), böhmisch-mährischer Adliger und Generalfeldmarschall
 Franz Magnis-Suseno (* 1936), katholischer Theologe und Sozialphilosoph